András Tóth ist der Name folgender Personen:

* András Tóth (Fußballspieler, 1949) (* 1949), ungarischer Fußballspieler
 András Tóth (Fußballspieler, 1973) (* 1973), ungarischer Fußballspieler
 András Tóth (Schachspieler) (* 1981), ungarischer Schachspieler